Nikola Tesla, een Servisch-Amerikaans uitvinder, elektrotechnicus en natuurkundige
 tesla (eenheid), de SI-eenheid van magnetische fluxdichtheid
 teslatransformator, een meertrapstransformator die een zeer hoge spanning en frequentie kan bereiken
 teslabol, een plasmabol
 teslaturbine, een turbine zonder schoepen die gebruikmaakt van het grenslaageffect
 Tesla, Inc, een Amerikaans bedrijf dat elektrisch aangedreven auto's produceert
 Tesla (2020), een biopic over Nikola Tesla van Michael Almereyda met Ethan Hawke

Muziek:
 Tesla (band), een Amerikaanse hardrockband
 Tesla girls, een single van Orchestral Manoeuvres in the Dark